Tibu kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tibú (ort), Norte de Santander, 
 Tibu (flygplats), Norte de Santander, 
 Tibú (kommun), Norte de Santander, 

Robotskapade Colombiaförgreningar